John Ramsbottom kan syfta på bland andra:

* John Ramsbottom (1814–1897), engelsk ingenjör
 John Ramsbottom (1885–1974), brittisk mykolog